Валерий Есипов
 Есипов, Валерий Васильевич (род. 1950) — советский, затем российский писатель, сценарист, культуролог, редактор, журналист, телеведущий.
 Есипов, Валерий Вячеславович (род. 1971) — российский футболист, тренер.